Курская АЭС — предприятия электроэнергетики в Курской области:
 Курская АЭС — атомная станция в городе Курчатов.
 Курская АЭС-2 — атомная станция, строящаяся в селе Макаровка.